FDH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Löwenthal, Friedrichshafen, Germania